GST – radzieckie oznaczenie łodzi latających Consolidated PBY Catalina,
 GST – tablice rejestracyjne powiatu starogardzkiego.

Strony ujednoznaczniające